Rathenau ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rathenau (* 1977), deutscher Rechtsanwalt und portugiesischer Advogado sowie Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland
 Edith Rathenau (1883–1952), Tochter von Emil Rathenau, siehe Edith Andreae
 Emil Rathenau (1838–1915), deutscher Unternehmer
 Erich Rathenau (1871–1903), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Ernst Rathenau (1897–1986), Verleger, Fotograf und Kunstsammler, Sohn von Georg Rathenau
 Fritz Rathenau (1875–1949), deutscher Politiker
 Georg Rathenau (1866–1922), deutscher Architekt
 Gerhart Rathenau (1911–1989), niederländischer Wissenschaftler
 Josephine Levy-Rathenau (1877–1921), Pionierin der deutschen Frauenbewegung
 Mathilde Rathenau (1845–1926), Ehefrau von Emil Rathenau
 Moritz Rathenau (1799–1871), deutscher Kaufmann
 Oscar Moritz Rathenau (1850–1926), deutscher Fabrikant
 Walther Rathenau (1867–1922), deutscher liberaler Politiker, Industrieller und Schriftsteller

Siehe auch:
 Walther Rathenau Institut, Stiftung für internationale Politik, überparteiliche, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin
 Ratenau
 Rathenow (Begriffsklärung)